Барабатын () — упразднённое село в Ходжавендском районе Азербайджана. Со 2 октября 1992 года перешло под контроль непризнанной НКР.

Примечания